Montpaó (Calafell), despoblat de Calafell (Baix Penedès)
 Montpaó (Santa Coloma de Queralt), barri de la vila de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
 Montpaó (Sant Antolí i Vilanova), castell al municipi de Sant Antolí i Vilanova (Segarra)
 Castell de Montpaó, castell al municipi de Ribera d'Ondara (Segarra)
 Cim de Montpaó, cim a cavall dels municipis de Copons i Jorba (Anoia) 
 Serrat de Montpaó, cim al municipi de Ribera d'Ondara (Segarra)
 Agnès de Montpaó (1389-1415), abadessa del Monestir de Santa Maria d'Alguaire